Image (Amsterdam), een brug.
 Image (dataopslag), een computerbestand.
 Image (film), een Belgische film uit 2014.
 Image Comics, een Amerikaanse stripuitgeverij.